Вулканы Курильских островов — группа вулканов Большой гряды Курильских островов. Являются частью Тихоокеанского огненного кольца.

На Курильских островах насчитывается 68 надводных вулканов. Среди них действующих (активных) и потенциально активных — 37. В акватории Курильских островов находится ещё около 100 подводных вулканов. К активным относят вулканы, извергавшиеся на памяти людей, к потенциально активным — вулканы, проявляющие признаки активности в настоящее время.

Действующие и потенциально активные вулканы Курильских островов

Примечания

Литература

Ссылки 
 SVERT — Активные вулканы Курильских островов. Краткое описание
 Global Volcanism Program — Volcanoes of the Kuril Islands 
 KVERT — Активные вулкан Камчатки и северных Курил

Курильские острова
Курильские острова